Planay est un toponyme qui peut désigner :
 Planay, commune française du département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Planay, commune française  du département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 le Planay, hameau et station de sports d'hiver de France, en Savoie, sur la commune de Beaufort.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France